Miguel Ocampo
 Sebastián de Ocampo (Tui, ~1460 - Sevilla, 1514), navegant gallec 
 Victoria Ocampo (Buenos Aires, 1890 - 1979), escriptora i editora argentina